Нанкай-Мару №2 (Nankai Maru No. 2) — судно, яке під час Другої Світової війни прийняло участь у операціях японських збройних сил в архіпелазі Бісмарка та у Мікронезії.

Передвоєнна історія 
Нанкай-Мару №2 спорудили в 1940 році на верфі Osaka Zosensho у Осаці на замовлення компанії Todai Kisen.

6 грудня 1941-го судно реквізували для потреб Імперського флоту Японії. У певний момент воно отримало захисне озброєння із однієї 80-мм гармати, однієї 25-мм зенітної гармати Тип 96 та трьох зенітних кулеметів (два 13-мм Тип 93 та один 7,7-мм). Також на ньому  встановили гідрофон і 2 глибинні бомби.

Рейс до Рабаулу 
На початку лютого 1942-го Нанкай-Мару №2 прибуло до Рабаулу – нещодавно захопленого містечка на сході острова Нова Британія (архіпелаг Бісмарка), де невдовзі створять головну передову базу в цьому регіоні, з якої провадитимуться операції на Соломонових островах та Новій Гвінеї. В цьому районі воно діяло ще  кілька місяців, а в середині червня прибуло до японського порту Йокосука.

Служба у липні 1942-го – вересні 1943-го 
У другій половині липня 1942-го Нанкай-Мару №2 полишило Йокосуку, на початку серпня відвідало Сайпан (Маріанські острови), а 5 серпня прибуло на атол Трук (центральна частина Каролінських островів), де ще до війни створили потужну базу японського ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. Протягом наступних дев’яти місяців судно здійснювало рейси з Труку до різних островів Мікронезії, відвідавши Гуам (ще один острів Маріанського архіпелагу), Науру, Джалуїт (Маршалові острови), Сайпан.

Є відомості, що 26 квітня – 5 травня 1943-го судно перейшло з Труку до Токійської затоки в конвої №4426.

24 – 29 травня 1943-го Нанкай-Мару №2 у складі конвою №1242 прослідувало до Рабаулу, з якого повернулось влітку того ж року.

В першій половині серпня 1943-го Нанкай-Мару №2 судно здійснило рейс з Труку до Науру, а 2 – 12 вересня прослідувало з Труку до Йокосуки у складі конвою №4902.

Новий похід до Мікронезії 
Вже 21 вересня 1943-го судно спробувало повернутись на Трук разом з конвоєм №3921, проте через технічні проблеми було вимушене повернутись до Японії, де до кінця жовтня виконало кілька рейсів між Токіо та Йокосукою.

1 листопада 1943-го Нанкай-Мару №2 знову вирушило з Йокосуки на Трук, на цей раз у складі конвою №3101. Він прослідував через Тітідзіму (острови Огасавара) і 13 листопада досягнув пункту призначення.

23 листопада 1943-го Нанкай-Мару №2 вирушило з Труку на атол Кваджелейн (Маршаллові острови) у складі конвою №5223. Судно вело на буксирі баржу, проте 1 грудня вже неподалік від цілі вона була втрачена. Тієї ж доби конвой прибув на Кваджелейн.

21 – 23 грудня 1943-го Нанкай-Мару №2 під охороною переобладнаного тральщика та двох мисливців за підводними човнами здійснило перехід до атолу Мілі, доправивши туди вантаж авіаційного пального та запасні частини для літаків. Поки судно здійснювало розвантаження атол став ціллю для потужного повтіряного нальоту, під час якого Нанкай-Мару №2 затонуло.

Примітки 

Транспортні судна Японії періоду Другої світової війни 
Кораблі Японії втрачені на Маршаллових островах